Apple TV Remote è un'applicazione sviluppata dalla Apple Inc. per il sistema operativo iOS. Essa, se associata a una Apple TV, permette di sostituire il telecomando Apple TV Remote fisico della propria Apple TV . Attraverso l'applicazione, l'utente è in grado, oltre a eseguire i comandi del telecomando hardware, di compilare i vari campi di testo attraverso la tastiera dell'iPhone, a differenza del telecomando Apple TV Remote fisico non è possibile controllare il livello del volume del televisore.

Requisiti 
Per funzionare, l'applicazione richiede:
 Un dispositivo con iOS 9.3.2 o versioni successive 
 Connessione WiFi ad Apple TV
 Apple TV (4ª generazione) con tvOS 9.2.1 o versione successiva
  Apple TV  (3ª generazione) con software Apple TV 6.2.1 o successivo
  Apple TV (2ª generazione) con software Apple TV 6.2.1 o successivo
  Per alcune funzionalità di "in riproduzione" è richiesto un dispositivo con iOS 10.3 o successivo o tvOS 10.2 o successivo

Note

Collegamenti esterni